Das Olympische Tennisturnier 1968 im Herrendoppel fand als Demonstrationswettbewerb vom 14. bis zum 20. Oktober 1968 in der mexikanischen Stadt Guadalajara auf Sandplätzen statt. Die Mexikaner Rafael Osuna und Vicente Zarazúa besiegten im Finale die Spanier Juan Gisbert und Manuel Santanain drei Sätzen (6:4, 6:3, 6:4).

Setzliste

Resultate

Weblinks 
 
 

DemonstrationHerrendoppel
1968
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)